AMBA může být:
 Advanced Microcontroller Bus Architecture – druh počítačové sběrnice
 Association of MBAs – akreditační organizace v oblasti obchodního vzdělávání